MADtv - Amerikaans televisieprogramma
 MadTV (computerspel) - simulatiespel uit 1991